Cet article présente la liste du nombre de joueurs étrangers ayant évolué en NBA.

La NBA définit un « joueur international » comme quelqu'un né à l'extérieur des États-Unis. Les joueurs nés dans les territoires américains tels que Porto Rico, les Îles Vierges et Guam sont considérés comme internationaux, en dépit d'être considérés comme des citoyens américains. Dans certains cas, la NBA prend en considération si un joueur veut être identifié comme international.

Hank Biasatti, né en Italie, mais ayant grandi au Canada, a été le premier joueur étranger à jouer un match en NBA. Le nombre de joueurs internationaux dans la ligue a augmenté après les Jeux Olympiques de 1992, lorsque la Dream Team s'est présentée en compétition officielle avec un ensemble de stars américaines évoluant en NBA. L’intérêt mondial pour le basket-ball a alors grimpé en flèche. Le premier jour de la saison 1991-1992, on dénombrait  internationaux, issus de .

À l'aube de la saison NBA 2022-2023, la NBA compte un total de  internationaux dans les effectifs des différentes franchises de la ligue. Le Canada est le pays qui a produit le plus de joueurs étrangers dans l'histoire de la NBA, avec  ayant joué au moins un match NBA. Au niveau des pays européens, la France a produit un total de , et la Serbie . De l’Océanie, l’Australie a produit  tandis que la Nouvelle-Zélande a produit . Des pays africains tels que le Nigeria et le Sénégal ont produit respectivement 30 et . Pour les pays d’Amérique latine, le Brésil a produit , tandis que Porto Rico en a produit 17 et l’Argentine en a produit 16. Au niveau des pays asiatiques, la Chine a produit , tandis que le Japon et le Liban en ont tous deux produit 5. Parmi les pays transcontinentaux, la Turquie, la Russie et la Géorgie ont produit 14, 13 et  respectivement.

Au total,  sont issus de l’ex-Yougoslavie (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie) et  sont issus de l’ex-Union soviétique (Biélorussie, Estonie, Géorgie, Lettonie, Lituanie, Russie et Ukraine).

Répartition

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

Europe

Océanie

Joueurs 
Les listes présentées ci-dessous sont actualisées pour le début de la saison NBA 2022-2023

Allemagne

Angola

Antigua et Barbuda

Argentine

Australie

Autriche

Bahamas

Belgique

Belize

Biélorussie

Bolivie

Bosnie–Herzégovine

Brésil

Bulgarie

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Chine

Colombie

Corée du Sud

Côte d'Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark

Dominique

Égypte

Espagne

Estonie

Finlande

France

Gabon

Georgie

Ghana

Grèce

Guinée

Guyana

Haiti

Hongrie

Îles Vierges des États-Unis

Indonésie

Iran

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamaïque

Japon

Lettonie

Liban

Libye

Lituanie

Luxembourg

Macédoine du Nord

Mali

Mexique

Monténégro

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Panama

Pays-Bas

Philippines

Pologne

Porto Rico

Portugal

Qatar

République démocratique du Congo

République dominicaine

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Russie

Sénégal

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Soudan

Soudan du Sud

Suède

Suisse

Tanzanie

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Ukraine

Uruguay

Venezuela

Liens externes 
  Joueurs non-américains qui ont joué en NBA
  Joueurs non-américains qui n'ont jamais joué en NBA bien qu'ayant été draftés

Notes

Références 

Liste en rapport avec la NBA